Sernovódskoie (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Sernovódskoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Sernovódskoie (Txetxènia), localitat de la República de Txetxènia, a Rússia